Агафо́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Агафонова. Утворене від чоловічого імені Агафон.

Відомі носії 

 Агафонов Анатолій Вікторович — український політик, народний депутат України.
 Агафонов Валеріан Костянтинович — російський геолог і ґрунтознавець.
 Агафонов Євген Андрійович (1879—1955) — український художник і мистецтвознавець.
 Агафонов Ігор Ігорович — полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Агафонов Микола Іванович — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Агафонов Олександр Костянтинович (1910—1998) — економіст, доктор економічних наук (1971).
 Агафонов Олександр Олександрович — український графік і живописець.
 Агафонов Родіон Сергійович (* 1992) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Агафонов Ярослав Олегович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Жінки

Див. також 
 Агапонов